Les élections municipales à Béni Mellal-Khénifra se déroulent le .

Contexte

Résultats

Global

Par ville

Bejaad

Béni Mellal

Boujniba

El Ksiba

Fquih Ben Salah

Hattane

M'Rirt

Kasba Tadla

Khénifra

Khouribga

Oued Zem

Ouled Ayad

Souk Sebt Ouled Nemma

Notes et références 

2015